В парному розряді жіночого тенісного турніру Fortis Championships Luxembourg 2005, що проходив у рамках Туру WTA 2005, Ліза Реймонд і Саманта Стосур виграли титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Ренне Стаббс 7-5, 6-1.

Сіяні пари 

 Кара Блек /  Ренне Стаббс (фінал)
 Ліза Реймонд /  Саманта Стосур (чемпіонки)

 Анабель Медіна Гаррігес /  Дінара Сафіна (півфінал)
 Квета Пешке /  Франческа Ск'явоне (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Fortis Championships Luxembourg